SS Transylvania, nave passeggeri varata nel 1914 ed affondata dal sommergibile U-63 nel 1917.
SS Transylvania, nave passeggeri varata nel 1925 ed affondata dal sommergibile U-56 nel 1940